Андре́й Фёдоров:
 Фёдоров, Андрей Александрович (1908—1987) — советский ботаник.
 Фёдоров, Андрей Венедиктович (1906—1997) — советский , переводчик и педагог.
 Фёдоров, Андрей Витальевич (род. 1971) — узбекский футболист и футбольный тренер.
 Фёдоров, Андрей Павлович (1888—1937) — майор госбезопасности, участник операции «Синдикат-2».